Председатель Президиума Верховного Совета СССР — высшая государственная должность в СССР в период с 1938 по 1989 год. Председатель Президиума избирался на совместном заседании палат Верховного Совета СССР.

История 
Должность была введена Конституцией СССР 1936 г., как преемница должности Председателя Центрального исполнительного комитета СССР. Часто Председатель Президиума назывался «главой Советского государства» (а за рубежом нередко и «Президентом»), хотя формально коллегиальным главой государства считался весь Президиум Верховного Совета, который издавал указы (подписываемые Председателем и секретарём Президиума) по основным вопросам государственного устройства, а также о замещении государственных должностей, награждениях орденами и медалями и т. п. Председатель Президиума вручал высшие государственные награды, возглавлял комиссию по помилованиям, принимал верительные грамоты и т. п. Приёмная Председателя Президиума находилась в Москве в доме № 4/7 на углу улиц Моховая и Воздвиженка.

Фактически ни Президиум, ни его Председатель не имели той власти, какая была у Генерального (Первого) секретаря ЦК КПСС и даже Председателя СНК (СМ) СССР. Совмещение постов Генерального секретаря и Председателя Президиума Верховного Совета наблюдалось в 1977—1985 и 1988—1989 годах; таким образом высшая государственная и высшая партийная власти были сосредоточены в руках одного человека.

Должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР была упразднена изменениями и дополнениями, внесёнными в Конституцию СССР законом от 1 декабря 1988 года, а вместо неё была учреждена должность Председателя Верховного Совета СССР, избираемого Съездом народных депутатов.

Полномочия

Председатели

Примечания

Ссылки 
 Правители России и Советского Союза, биографическо-хронологический справочник

Должности СССР